Маршаль () — французская фамилия.

Известные носители:
  (1907—1968) — французский экономист.
 Маршаль, Анри (1876—1970) — французский археолог.
 Маршаль, Арлетт — французская актриса.
  (1905—1995) — французский экономист.
 Маршаль, Жорж (полное имя Жорж Луи́ Луко́ Марша́ль; 1920—1997) — французский актёр театра, кино и телевидения.
 Маршаль, Оливье (род. 1958) — французский кинорежиссёр, актёр, сценарист и кинопродюсер.
 Маршаль, Сильвен (род. 1980) — французский футболист.
 Маршаль, Тони — французская актриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Маршаль, Эли (1839—1923) — бельгийский ботаник.
 Маршаль, Эмиль Жюль Жозеф (1871—1954) — бельгийский миколог, сын Эли Маршаля.

См. также 
 Марешаль